Álvaro de Orleans y Sajonia-Coburgo-Gotha (Coburgo, 20 de abril 1910 - Montecarlo, 22 de agosto 1997) fue duque de Galliera.

Biografía 

Nació en Coburgo, Sajonia-Coburgo-Gotha, Imperio alemán. Fue el primer hijo de Alfonso de Orleans,  duque de Galliera y de la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo y Gotha. Fueron sus padrinos de bautismo su abuela paterna la infanta Eulalia y su pariente lejano el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Álvaro sucedió en el título de Duque de Galliera el 14 de julio de 1937. Murió a los 87 años en Montecarlo, siendo el último hijo sobreviviente del Infante Alfonso y la Princesa Beatriz, así como el último nieto sobreviviente de Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha y María Aleksándrovna de Rusia. El 28 de agosto de 1997 fue enterrado en el convento de los Capuchinos de Sanlúcar de Barrameda, siendo presidido el sepelio por sus sobrinos terceros los reyes don Juan Carlos I y doña Sofía.

Matrimonio e hijos 
El príncipe Álvaro se casó con Carla Parodi-Delfino (1909-2000), hija de Leopoldo Girolamo Parodi-Delfino, senador del Reino de Italia, comendador de la Orden de San Gregorio Magno y caballero de la Orden de la Corona de Italia, y de Lucia Henny (de origen holandés), el 10 de julio de 1937 en la iglesia de San Roberto Belarmino en Roma, Italia. La boda contó con la presencia de sus tíos segundos los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, así como de otros miembros de la familia real española.

Tuvieron cuatro hijos:

 Gerarda de Orleans-Borbón y Parodi Delfino (nacida el 25 de agosto de 1939).
 Alonso de Orleans-Borbón y Parodi Delfino (23 de agosto de 1941 - 6 de septiembre de 1975).
 Beatriz de Orleans-Borbón y Parodi Delfino (nacida el 27 de abril de 1943).
 Álvaro de Orleans-Borbón y Parodi Delfino (nacido el 1 de marzo de 1947).

Títulos y órdenes

Títulos 

 20 de abril de 1910 - 22 de agosto de 1997: Su Alteza Real el Serenísimo Señor D. Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe de la Casa de Orléans.

Órdenes 

 13 de octubre de 1930: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.
3 de abril de 1929: Caballero novicio de la Orden de Calatrava.

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Casa de Borbón en España
Dinastía de Orleans
Caballeros novicios de la Orden de Calatrava
Duques de Galliera
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Militares de la guerra civil española sublevados
Aviadores de España
Nacidos en Coburgo